Matematički dokaz
 Dokaz (pravo)